Либертивил може бити:

 Либертивил (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Либертивил (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Либертивил (Индијана)
 Либертивил (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова